Вы́гоничское городское поселение — муниципальное образование в центральной и восточной части Выгоничского района Брянской области. Центр — посёлок городского типа Выгоничи.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Выгоничского поссовета и Городецкого сельсовета. Законом Брянской области от 8 мая 2019 года в состав Выгоничского городского поселения были включены все населённые пункты упразднённого Лопушского сельского поселения.

Население

Населённые пункты 
 

Ранее в состав Выгоничского городского поселения входил также посёлок Новоникольский, исключённый из учётных данных в 2011 году.

Примечания 

Муниципальные образования Выгоничского района
Городские поселения Брянской области